Albay steht für
 eine Provinz auf den Philippinen: siehe Albay
 einen Offiziersdienstgrad der türkischen Streitkräfte (entsprechend dem Dienstgrad eines Obersten): siehe Dienstgrade der türkischen Streitkräfte

Albay ist ferner ein türkischer Familiennamen:
 Ercan Albay (* 4. Dezember 1954 in Samsun), türkischer Fußballspieler und -trainer.